Max (Pokémon), lik iz animirane serije Pokémon.
 Pobješnjeli Max, kultni ZF film.